Ribera Alta (Álava), een gemeente in de Spaanse regio Baskenland;
 Ribera Alta (Valencia), een comarca in de Spaanse regio Valencia.